Еманюѐл Марѝ Елѐн Беа̀р () е френска актриса, родена на 14 август 1963 г. Нейни родители са поппевецът, композитор и киноартист Ги Беар и моделът Жонвиев Галеа. Носителка е на „Сезар“ за най-добра актриса с второстепенна роля през 1987 г.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Френски актриси
Носители на награда Сезар
Европейски филмови награди
Носители на ордена на Почетния легион
Евреи във Франция
Хора от Прованс-Алпи-Лазурен бряг